Il singolare del torneo di tennis Belém Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Mario Rincon 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (semifinali)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)

 Christian Miniussi (primo turno)
 Patricio Arnold (secondo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Martin Stringari (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belém Challenger 1994